Понти могу бити:
 Понти, становници области Понт
 Понтски Грци, етничка група састављена од Грка из области Понта
 Понти (Алесандрија), насеље у Италији у округу Алесандрија
 Понти (Империја), насеље у Италији у округу Империја
 Понти (Павија), насеље у Италији у округу Павија

Види још 
 Понт, вишезначна одредница
 Понтијци, вишезначна одредница